Big Ben peut faire référence à :
 Big Ben, le surnom donné au clocher du palais de Westminster à Londres ;
 le Big Ben, un massif volcanique de l'île Heard en Australie ;
 Big Ben, le surnom de Benoît Jahan, dessinateur, scénariste et éditeur de bande dessinée français ;
 Big Ben, Ben Roethlisberger, le quart-arrière des Steelers de Pittsburgh en NFL;
 Big Ben, est un personnage du film d'animation Disney La Belle et la Bête.
 Big Ben, un cheval de saut d'obstacles.

Voir aussi 
 Bigben Interactive, une entreprise française fondée en 1981 ;
 Le Carillon de Big Ben, le deuxième épisode de la série télévisée Le Prisonnier.
 Sleeping with Big Ben, un album du chanteur pop français MeeK.